Борковський Антон Анатолійович — український журналіст.
 Борковський Віктор Іванович (1900—1982) — білоруський мовознавець.
 Борковський Григорій Максимович (1846—1890) — український драматург.
 Борковський Іван (1897—1976) — український археолог.
 Борковський Олександр (1843—1921) — один зі засновників «Просвіти».
 Борковський Пантелеймон (1824—1911) — український оперний та камерний співак (бас-профундо).
 Борковський Петро (? — після серпня 1918) — український військовий діяч, генерал-хорунжий.
 Борковський Роман Ількович (1903—1977) — український громадський і політичний діяч, журналіст і перекладач.
 Борковський Роман Тарасович (нар. 1915) — український бібліотекар, громадський діяч.
 Борковський Федір (? — 1942) — діяч ОУН(м)

Див. також 
 Барковський
 Борківський
 Боровський
Українські прізвища